Уилки () — фамилия. Известные носители:
 Уилки, Аллен (1878—1970) — британский и австралийский актёр, театральный деятель.
 Уилки, Дейвид (1785—1841) — шотландский живописец.
 Уилки, Жан Батист (1803—1886) — один из лидеров метисов в XIX веке.
 Уилки, Кайл (род. 1991) — шотландский футболист.
 Уилки, Лефти (1914—1992) — канадский и американский бейсболист.
 Уилки, Роберт (род. 1962) — американский юрист и государственный служащий.
 Уилки, Уэнделл (1892—1944) — американский политик, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США в 1940 году.